Gaston Coulondre (1857-1922), homme politique français.
 Laurent Coulondre (né en 1989), pianiste, organiste, claviériste, compositeur et arrangeur de jazz français.
 Robert Coulondre (1885-1959), diplomate français.